Националният отбор по футбол на Румъния представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Румънстата футболна асоциация.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 20 юни 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори

Румъния – вечна листа 
 Последнен мач е с  на 09.02.2011.

България – Румъния

Външни препратки 
 RSSSF.com — всички двубоИ на отбора от 1922 година

Румъния